Bamu kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gardaneh-ye Bamū, bergspass, Fars,

Kina 

 Bamu (socken), Guangxi,

Papua Nya Guinea 

 Bamu (flygplats), Western, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar